Fischer–Spasski steht für zwei Schachwettkämpfe zwischen Bobby Fischer und Boris Spasski:

 der als Match des Jahrhunderts betitelte Schachwettkampf zwischen beiden im Rahmen der Schachweltmeisterschaft 1972 in Island
 Fischer–Spasski (Wettkampf 1992), inoffizieller Schachwettkampf zwischen beiden in Jugoslawien (1992)